Сотниковка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сотниковка — село в Бурабайском районе Акмолинской области.

Украина 
 Сотниковка — село в Яготинском районе Киевской области.